Westwijk (Amstelveen) - een wijk in Amstelveen
Westwijk (tramhalte)
Westwijk (Vlaardingen) - een wijk in Vlaardingen
De Vier van Westwijk - een serie kinderboeken van de Nederlandse schrijfster Manon Spierenburg